Birmingham Classic — женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий в июне в Бирмингеме (Великобритания) на открытых травяных кортах комплекса Edgbaston Priory Club. С 2021 года относится к серии WTA 250 с призовым фондом около 250 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участниц в одиночном разряде и 16 пар.

Общая информация 
Чемпионат в графстве Уэст-Мидлендс основан в 1982 году как часть июньской травяной серии протура, подготовительной к Уимблдону. Долгое время приз имел одну из базовых категорий тура WTA, но в 2014 году местные организаторы смогли найти финансирование для повышения статуса своего турнира до младшей премьер-серии.

Первые пять соревнований прошли на кубок местного клуба — Edgbaston Priory Club, а с 1987 года турнир заручился поддержкой компании Dow Chemical, выкупившей место титульного спонсора на долгие годы и лишь в 2009 году уступившей его нидерландской страховой компании AEGON, взявшейся спонсировать всю британскую травяную серию.

Победительницы и финалистки
Наибольшее число титулов на турнире в Бирмингеме завоевала Лариса Савченко, шесть раз выигрывавшая его в парном разряде (из них трижды подряд с Натальей Зверевой). Наибольшее количество титулов в одиночном разряде собрала американка Пэм Шрайвер, четырёхкратная победительница турнира. Также четыре раза побеждала в Бирмингеме Лори Макнил — по два раза в одиночном и парном разрядах. В парах четырежды побеждала Кара Блэк из Зимбабве (с тремя разными партнёршами).

Хозяйкам соревнования только один раз удалось в нём победить: в первый год проведения турнира в парном разряде одержали победу Джо Дьюри и Энн Хоббс.

Помимо Савченко и Зверевой, в Бирмингеме побеждали также такие представительницы бывшего СССР, как Мария Шарапова (два одиночных и один парный титул), Вера Звонарёва, Катерина Бондаренко, Елена Лиховцева, Мария Кириленко, Ольга Говорцова и Алла Кудрявцева (все — по одной победе).

Финалы турнира

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA